Alex DeLarge – personaggio immaginario, protagonista del film e del romanzo Arancia meccanica 
 Dzon Delarge – calciatore della Repubblica del Congo
 Jean Delarge – pugile belga

Pagine correlate 

Delage